Laguna kan syfta på följande platser:

Australien 

 Laguna (del av en befolkad plats), New South Wales, Cessnock,

Brasilien 

 Laguna, ort och kommun, Santa Catarina,

Costa Rica 

 Laguna (ort i Costa Rica), Alajuela, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Costa Ricaförgreningar